SZG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburg Maxglan, Austria